Die Dreiband-Europameisterschaft der Damen 2022 war die 12. Auflage dieses Turniers. Es fand vom 13. bis 15. Mai im belgischen Halle-Zoersel statt. Titelverteidigerin ist die Niederländerin Therese Klompenhouwer.

Modus 
Es waren 24 Spielerinnen am Start, die in der Vorrunde zunächst in acht Dreiergruppen im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Spieldistanz war 25 Punkte mit einer Aufnahmebegrenzung von 50 und Nachstoß. Die beiden Gruppenbesten zogen ins Achtelfinale ein. Dort wurde im K.-o.-System auf 30 Punkte ohne Aufnahmebegrenzung und ohne Nachstoß gespielt. Es gab je Spiel und Spielerin zwei Verlängerungen à 40 Sekunden.

Gruppenphase 
Die Gruppeneinteilung wie folgt:

Quellen:

KO-Runde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Gespielt wird auf 30 Points ohne Aufnahmenbegrenzung und ohne Nachstoß.

Abschlusstabelle 

Quellen:

Weblinks 

 CEB-Rangliste Ladies 08/2019

Einzelnachweise 

2022
Billardturnier in Belgien
Karambolageveranstaltung 2022
Zoersel
Sportveranstaltung in der Provinz Antwerpen